Geografia:
Marshallville (Ohio), una localitat estatunidenca d'Ohio.
Marshallville (Geòrgia), una localitat estatunidenca de Geòrgia.